Castillo de Guzmán el Bueno puede referirse a:

 Castillo de Guzmán el Bueno, de la localidad de Conil de la Frontera, España.
 Castillo de Guzmán el Bueno, de la localidad de Tarifa, España.
 Castillo de Guzmán el Bueno, de la localidad de Trebujena, España.